

Origine et signification 
Schulze est un nom de famille d'origine germanique. C'est une variante orthographique de Schultze et, comme celui-ci, dérivé de  (en français écoutète, bourgmestre au Moyen Âge).

Patronyme 
Le nom Schulze est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adolf Schulze (1835-1920), baryton et pédagogue allemand ;
 Alfred Otto Wolfgang Schulze dit Wols (1913-1951), artiste plasticien allemand ;
 Alfred Schulze-Hinrichs (1899-1972), officier de marine allemand ;
 André Schulze (1974-), coureur cycliste allemand ;
 Anke Reschwamm Schulze (1972-), skieuse de fond allemande ;
 Benjamin Schulze (1689-1760), missionnaire, orientaliste et philologue allemand ;
 Christel Schulze (1936-), chanteuse allemande ;
 Edmund Schulze (1824-1878), facteur d'orgue allemand ;
 Eva Schulze-Knabe (1907-1976), peintre, graphiste et résistante allemande au nazisme ;
 Fabian Schulze (1984-), perchiste allemand ;
 Franz Eilhard Schulze (1840-1921), zoologiste allemand ;
 Franz-Joseph Schulze (1918-2005), officier allemand ;
 Gerhart von Schulze-Gaevernitz (1864-1943), homme politique allemand ;
 Gottlob Schulze (1761-1833), philosophe allemand ;
 Götz Schulze (1964-), juriste allemand et juge du Oberlandesgericht Brandenburg ;
 Gustav Schulze (1880-1968), coureur cycliste allemand ;
 Hagen Schulze (1943-2014), historien allemand ;
 Hans-Joachim Schulze (1934-), musicologue allemand ;
 Harro Schulze-Boysen (1909-1942), officier allemand ;
 Hartmut Schulze-Gerlach (1948-), chanteur et animateur télé allemand ;
 Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), juriste allemand ;
 Ingo Schulze (1962-), écrivain allemand ;
 Johann Heinrich Schulze (1687-1744), savant allemand ;
 
 Katharina Schulze (1985-), femme politique allemande ;
 Klaus Schulze (1947-2022), musicien allemand ;
 Libertas Schulze-Boysen (1913-1942), journaliste allemande ;
 Luisa Schulze (1990-), handballeuse allemande ;
 Matt Schulze (1972-), acteur américain ;
 
 Richard Schulze-Kossens (1914-1988), officier de la Waffen-SS ;
 Robert Schulze (1991-), handballeur allemand ;
 Rudolph Schulze (1918-1996), homme politique est-allemand ;
 Sophie Schulze (1973-), écrivaine française ;
 Svenja Schulze (1968-), femme politique allemande ;
 Sven Schulze (1979-), homme politique allemand ;
 Walter Schulze-Mittendorff (1893-1976), sculpteur, créateur d'effets spéciaux et costumier allemand ;
 Werner Schulze (1895—1966), Generalmajor des Reserves allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Wilhelm Schulze (1920-2002), professeur de médecine vétérinaire allemand ;
 Wolfgang Schulze (1940-), coureur cycliste allemand.

Autre 
 Méthode Schulze, système de vote.

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand